Claustropyga är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Hippa, Vilkamaa och Werner Mohrig 2003. Claustropyga ingår i familjen sorgmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sorgmyggor
Claustropyga